Personen:
Ferdinand III van Castilië, ook San Fernando of Fernando el Santo genoemd

Argentinië:
San Fernando (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
San Fernando (departement), een departement van de provincie Chaco
San Fernando (partido), een partido van de provincie Buenos Aires
San Fernando del Valle de Catamarca, de hoofdstad van de provincie Catamarca

El Salvador:
San Fernando (Chalatenango), een gemeente in het departement Chalatenango
San Fernando (Morazán), een gemeente in het departement Morazán

Filipijnen:
San Fernando (Bukidnon), een gemeente in de provincie Bukidnon
San Fernando (Camarines Sur), een gemeente in de provincie Camarines Sur
San Fernando (Cebu), een gemeente in de provincie Cebu
San Fernando (Masbate), een gemeente in de provincie Masbate
San Fernando (Romblon), een gemeente in de provincie Romblon
San Fernando (La Union), een stad in de provincie La Union
San Fernando (Pampanga), een stad in de provincie Pampanga

Mexico:
 San Fernando (Chiapas), een plaats in de staat Chiapas
 San Fernando (Tamaulipas), een plaats in de staat Tamaulipas
 San Fernando (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico
 Panteon de San Fernando, het pantheon waar grote Mexicaanse figuren begraven liggen.

Spanje:
San Fernando (Cádiz), een gemeente in de provincie Cádiz
San Fernando (metrostation) van de metro van Madrid
CD San Fernando, een voetbalclub uit deze gemeente
San Fernando de Henares, een gemeente in de provincie Madrid

Overig:
San Fernando (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
San Fernando Valley, een verstedelijkte vallei in de Amerikaanse staat Californië
San Fernando (Chili), een gemeente in de Chileense regio Libertador General Bernardo O'Higgins
San Fernando (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Bolívar
San Fernando (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Ocotepeque
San Fernando (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Nueva Segovia
San Fernando (Trinidad), een stad in Trinidad en Tobago
San Fernando (Apure), een stad en gemeente in Venezuela
 São Fernando (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte